Canon EF 35-80mm f/4-5.6 — зум-объектив начального уровня, выпускавшийся в первой половине 1990-х годов и поставлявшийся в качестве штатного объектива для недорогих плёночных фотоаппаратов семейства Canon EOS. Всего было выпущено пять различных версий данного объектива, все они оснащены пластиковым байонетом Canon EF и могут использоваться со всеми фотоаппаратами семейства без ограничений.
Самая первая версия - Canon EF 35-80mm f/4-5.6 PZ (Power Zoom) является уникальной в своём роде - она не имеет ни ручного кольца фокусировки, ни ручного кольца изменения фокусного расстояния, зуммирование осуществляется с помощью встроенного электрического мотора, управляемого двумя кнопками на корпусе объектива. Этот объектив поставлялся в комплекте с зеркальным фотоаппаратом Canon EOS 700.

Характеристики объективов

Примечания